

Letteratura 
 La felicità è di questo mondo (Therapy) – romanzo di David Lodge del 1995
 Il lato oscuro (Therapy) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2004

Musica 
 Therapy? – gruppo musicale alternative metal irlandese
 Therapy – album di Loudon Wainwright III del 1989
 Therapy – singolo degli Infectious Grooves del 1991, dall'album he Plague That Makes Your Booty Move...It's the Infectious Grooves
 Therapy – album di Jim Lea del 2007
 Therapy – traccia dell'album Thr33 Ringz di T-Pain del 2008
 Theraphy – album di Anne-Marie del 2021